Зинаида Семёнова: Семёнова, Зинаида Николаевна (род. 1962) — российская бегунья.
 Семёнова, Зинаида Петровна (1903—1978) — геолог, лауреат Сталинской премии.